Cinq navires de la Royal Navy ont porté ou portent le nom de HMS Exeter, d'après la ville d'Exeter,dans le Devon:

Le  est un navire de  rang de 70 canons, lancé en 1680 et démantelé en 1717.
Le  est un navire de  rang de 60 canons, lancé en 1697 et démantelé en 1763.
Le  est un navire de  rang de 64 canons, lancé en 1763 et brûlé en 1784.
Le  est un croiseur lourd de classe York, lancé 1929. Il participera à la bataille du Rio de la Plata en 1939, et sera coulé à la bataille de la mer de Java en 1942.
Le HMS Exeter aurait dû être une frégate. Elle est commandée en 1956, mais annulée l'année suivante.
Le  est un destroyer de type 42, lancé en 1979. Il servira durant la guerre des Malouines et durant la deuxième guerre du Golfe, avant d'être retiré du service le .

Nom de bateau de la Royal Navy